Натуральне число 447
 447 рік до нашої ери
 447 рік нашої ери